Windung bezeichnet:
 ein (Kreis-)Durchgang einer geometrischen Spirale, Schraube oder einer Wicklung bei einer (elektrischen) Spule, siehe Spule (Elektrotechnik)
 einen Begriff aus der Differentialgeometrie, siehe Windung (Geometrie)

Siehe auch